Le sigle MEP peut signifier :
 Middle East Pact, organisation internationale
 MEP, Code OACI de la compagnie Midwest Airlines
 Missions étrangères de Paris
 MEP acronyme en anglais de Member of the European Parliament, qui signifie député européen
 Maison européenne de la photographie, centre d'exposition de photographie à Paris

 MEP peut aussi être l'abréviation de « mise en page », ou « mise en production »
 Membrane échangeuse de protons
 MEP peut aussi signifier en anglais : «  », dans le domaine de l'ingénierie du bâtiment
 MEP peut aussi désigner le Mouvement d'écologie politique (France, 1974-1984).
 MEP peut, en Suisse, être l'abréviation de: mandat d'études parallèles (architecture et urbanisme).